Mravnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Dubrovačko primorje, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 38 stanovnika te 20 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji